Касильяс
 Касильяс — муниципалитет в Испании (Авила);
 Касильяс — населённый пункт в Испании (Мурсия);
 Касильяс — населённый пункт в Испании (Бургос);
 Касильяс — населённый пункт в департаменте Санта-Роса Гватемалы;

Персоналии 
 Касильяс, Джовани (род. 1994) — мексиканский футболист.
 Касильяс, Икер (род. 1981) — испанский футболист.
 Касильяс, Марио (род. 1938) — мексиканский актёр театра и кино.

См. также 
 Касильяс-де-Кориа
 Касильяс-де-Флорес
 Касилья